Manuel de la Peña Rodríguez-Martín (Barcelona, 17 de diciembre de 1926 – Getafe, 23 de diciembre de 2010) fue cronista oficial de la villa de Getafe, cronista de la aviación española, historiador, heráldico español.

Estudios 
Bachiller por el plan 1938, concluido en el Colegio de San José de Villafranca de los Barros (Badajoz).
Estudios de dibujo artístico y pintura.
Diplomado en metrología dimensional.
Destacó en diseños y proyectos de mecanismos, especialmente en electrónica y moldeo de plásticos, en varias empresas a lo largo de su vida profesional.

Cargos 
Desde su llegada a Getafe en 1945, se distingue por el estudio de la historia local, fundando la Asociación Artística en el año 1954, de cuyo colectivo fue su primer presidente.

CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO DE GETAFE, por el tercio de Entidades, durante los años desde 1955 a 1961.
PREMIO ESPECIAL PERIODÍSTICO “VILLA DE GETAFE”, 1977.
Por iniciativa del propio Ayuntamiento de Getafe, en la sesión del Pleno de seis de marzo de 1978, fue nombrado por unanimidad CRONISTA OFICIAL DE LA ILUSTRÍSIMA VILLA DE GETAFE.
Cofundador y primer director del periódico local “Acción Getafense” –sigue editándose- (1980).
Premio a su labor radiofónica en RADIO CENTRO, 1980.
Cofundador y primer presidente de la ASOCIACIÓN CULTURAL “LA NUEVA GRAN PIÑA”, defensora de la historia, cultura y costumbres de Getafe (1989).
Cofundador y primer presidente del INSTITUTO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS DEL SUR DE MADRID “JIMÉNEZ DE GREGORIO” (1999).

Méritos 
Posee la CRUZ DEL MÉRITO AERONÁUTICO DE SEGUNDA CLASE CON DISTINTIVO BLANCO.
Posee la MADREÑA DE PLATA DEL CIRCULO ASTURIANO DE MADRID.
Metopa de la BASE AÉREA DE GETAFE.
Metopa del REGIMIENTO DE ARTILLERÍA Nº 13.
Metopa del GRUPO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA Nª 71.
Metopa del ACUARTELANIENTO AÉREO DE GETAFE, POLICÍA NACIONAL.
Hasta su fallecimiento fue redactor jefe y responsable de las secciones de Historia, Cultura y temas militares y aeronáuticos de “Acción Getafense”, de cuyo periódico fue uno de los fundadores, así como PRESIDENTE DE HONOR del colectivo que lo edita.
Premio especial de "Getafe Capital" por su trayectoria en la crónica en su tercera edición. Getafe, noviembre de 2006
Galardonado con el premio especial de "Getafe Capital" por su trayectoria en la crónica. Getafe, 16 de noviembre de 2006.

Exposiciones 
Colaboró activamente en la organización de la Exposición de Arte y Artesanía (1952-1980).
Exposición Fotográfica Nacional de temas familiares “EXPO-FAM” (1966-1976).

Foros 
Sus intervenciones en más de 30 CONGRESOS NACIONALES DE CRONISTAS sobre Getafe y la población anfitriona se han recogido en publicaciones editadas por las comisiones organizadoras.
Comunicaciones históricas sobre el sur de Madrid en los seis “Anales” del INSTITUTO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS DEL SUR DE MADRID, “JIMÉNEZ DE GREGORIO” y en los libros de “Actas” de los tres Congresos convocados por la misma institución.

Informes 
Emisión del informe sobre la bandera de Getafe.
Colaboró activamente en el desfile de carrozas –cumplió su 50º aniversario en 2005 (1955).
Gestionó la puesta en escena del auto sacramental de Calderón de la Barca, “Los encantos de la culpa” (1960)
Impulsó la reposición de la obra de Lope de Vega “La villana de Getafe” (1977).

Presentaciones 
Pregonero de las FIESTAS DE ARENAS DE SAN JUAN (Ciudad Real) (1989).
Pregonero de las FIESTAS DE PERALES DEL RÍO (Madrid) (1995).
Presentación en el Ateneo de Madrid de “LA NUEVA GRAN PIÑA”, y obsequio de un retrato al óleo de Rizal a la institución madrileña (Diciembre de 1996).
Pregonero de las FIESTAS DE Santa Bárbara, patrona de Artillería (1996).
Mantenedor de la presentación de un libro sobre RIZAL en el Ateneo de Madrid. (Junio de 1997).
Pregonero de las FIESTAS DE GETAFE (Madrid) (2001).
Ha presentado un buen número de exposiciones de artistas locales.

Publicaciones

Libros, Opúsculos y Ediciones 
NUEVO DICCIONARIO DE LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA (en colaboración) (1979).
GETAFE, NTRA. SEÑORA DE LOS ÁNGELES. LEYENDA, HISTORIA, VIDA... (En colaboración) (1983).
GETAFE HISTORIA VIVA (1988), que sirvió de base a una exposición pictórica en colaboración con el pintor Moisés Rojas.
GETAFE VIVE (1989), que sirvió de base a una exposición pictórica en colaboración con el pintor Moisés Rojas.
GETAFE-JETAFE, HISTORIA DE UN HERMANAMIENTO (En colaboración) (1990).
GETAFE, UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID (En colaboración) (1990).
21 DE JULIO DE 1823, 31 ASTURIANOS MUEREN EN GETAFE POR LA LIBERTAD (En colaboración) (1991).
... A 13 KILÓMETROS (1992), que sirvió de base a una exposición pictórica en colaboración con el pintor Moisés Rojas.
EL MARISCAL BESSIERES Y LA SUBLEVACIÓN ABSOLUTISTA DE GETAFE (En colaboración) (1995).
LAS CALLES TIENEN SU HISTORIA, en dos tomos dedicados a los siglos XIX y XX (1997 y 1999).
GETAFE, POR SAN SEBASTIÁN, QUESO Y PAN.
CARTAS A MIS MUJERES DEL SUR DE MADRID (1997).
MEDIO SIGLO DE LA AVIACIÓN EN GETAFE, 1911-1960 (1998).
RIZAL Y LA CRISIS DEL 98 (En colaboración) (1998).
GETAFE: UN SIGLO DE VIDA 1901-2000 (2003).
GETAFE DESDE SU FUNDACIÓN (2004)
MIS CARTAS APÓCRIFAS A MUJERES DE LA COMUNIDAD DE MADRID (2005).

Ha escrito diversos prólogos de libros, de catálogos-biografía de pintores, exposiciones, etc.

Artículos Publicados 
Participa en la publicación local SER (1956), periódico cerrado a poco más del año de nacer por el Gobierno Civil.
Participa en la publicación local CARA Y CRUZ (1965).
Participa en la publicación local GETAFE GRÁFICO en su segunda época (1972).
Participa en la publicación local GETAFE, CENTRO Y CORAZÓN DE ESPAÑA –boletín municipal (1975).
Participa en la publicación local IMPACTO MUNICIPAL (1979).
Participa en la publicación local ACCIÓN GETAFENSE, desde 1980 a nuestros días.
Participa en la publicación local ANUARIO DE GETAFE desde su publicación a la actualidad.
Durante varios años fue corresponsal literario de la Agencia EFE, para Getafe y el Sur de Madrid
Durante varios años fue colaborador del periódico Ya.

Radio 
Mantuvo emisiones dedicadas a Getafe en la emisora ANTENA 3 DE RADIO en Parla.
Mantuvo emisiones dedicadas a Getafe en la emisora RADIO CENTRO.
Mantuvo emisiones dedicadas a Getafe en la emisora RADIO POPULAR DE MADRID FM.
Mantuvo emisiones dedicadas a Getafe en la emisora RADIO GETAFE ampliadas más tarde a Madrid capital y a la Comunidad Autónoma. En esta emisora estuvo manteniendo una serie sobre la aeronáutica mundial a partir de marzo de 2002.
Colabora en la TV local TELE GETAFE donde realiza varios guiones, destacando un reportaje sobre la historia del Cerro de los Ángeles.

Notas 
Por unanimidad, el Ayuntamiento de Getafe dio su nombre a una plaza céntrica de la localidad, colocando una placa de bronce, con un relieve de su retrato.

Enlaces externos 
 Asociación Española de Cronistas Oficiales
 Juan Ortíz del Barco, Cronista Oficial de Motril
 http://www.acciongetafense.es

Historiadores de España del siglo XX
Getafe
Heraldistas
Escritores de Barcelona
Historiadores de Barcelona
Periodistas de Barcelona
Nacidos en Barcelona